Kerr může být:

příjmení osob
 Bobby Kerr (1882–1963) – kanadský sprinter
 Brooke Kerrová – americká herečka
 Deborah Kerrová (1921–2007) – skotská herečka
 John Kerr (1950–2016) – americký redaktor
 Jordan Kerr (* 1979) – australský tenista
 Miranda Kerr (* 1983) – australská modelka
 Roy Kerr – novozélandský fyzik

jiné významy
 Kerr County – okres ve státě Texas v USA
 Kerrova metrika – řešení Einsteinových rovnic gravitace

Související články 
 Ker

Rozcestníky - příjmení